En teoría de números, la transformada de Möbius, llamada así en honor a August Ferdinand Möbius es una transformación de funciones aritméticas. Si f es una  función definida sobre los números enteros positivos,  Tf viene dada por

donde μ es la función de Möbius clásica. En un lenguaje más común y extendido por razones históricas, la función Tf se llama inversa de Möbius de f. (La notación d | n significa que d es un divisor de n).

La transformación toma funciones aritméticas, o sea, funciones f: N → C y devuelve funciones aritméticas. Sobre funciones generadas mediante series de Dirichlet, se corresponde a una división por la función zeta de Riemann.

La transformada inversa T-1f viene dada por

Relaciones con series 
Sea

de manera que

sea su transformada de Möbius. Las transformadas están relacionadas por medio la serie de Lambert de la siguiente manera:

y por medio de las series de Dirichlet:

donde  es la función zeta de Riemann.

Véase también 
 Fórmula de inversión de Möbius

Referencias

Enlaces externos 
 

Funciones aritméticas
Transformadas
Möbius, transformada